Рейчел (Рохль) Герінг Корн (15 січня 1898 року — 9 вересня 1982 року) — поетеса, , авторка восьми поетичних збірок та двох книжок прози.

Біографія 
Рейчел Корн народилась у с. Підліски, Мостиський район, Львівська область, у східній Галичині у фермерському маєтку. Вірші почала писати у ранньому віці.

На початку Першої світової війни її родина виїхала до Відня. У 1918 році вони повернулись до Польщі. У 1918 році з'явилися перші опубліковані роботи Корн у сіоністській газеті Новий Дзєннік та соціалістичному журналі «Глос Перемиський». Твори були опубліковані польською мовою, але через рік вийшов друком перший вірш Рейчел Корн на їдиш у «Lemberger Tageblatt» . Визнання поетеси зросло з виданням її перших томів поезії: Дорф (село, 1928) та Ройтер мон (Червоні маки, 1937). Її перша збірка прози «Ерд» («Земля») вийшла в 1936 році.

Після вторгнення Німеччини у Східну Галичину в червні 1941 року Корн емірувала до Узбекистану, а потім переїхала до Москви, де пробула до кінця війни. Вона повернулася до Польщі в 1946 році, а 1948 року переїхала до Монреаля, Канада.

Четверта поетична збірка поетеси" Heym un heymlozikayt" («Бездомність») вийшла в 1948 році. Вона залишалася в Монреалі, пишучи вірші, до своєї смерті в 1982 році.

Нагороди 
 1950 рік — Премія Луї Ламеда за поезію та прозу
 1958 рік -Премія Луї Ламеда за поезію та прозу
 1969 рік — Почесна грамота та нагорода за поезію ідиш Єврейської книги Америки
 1972 рік — Премія Х. Лейвіка
 1974 рік — Премія Іціка Мангера Держави Ізраїль

Видання 
 1928: Дорф — Поезія
 1935: Ерд — проза
 1937: Ройтер Мон — поезія
 1941: Sznit — поезія
 1948: Hejm un hejmlozikejt — поезія
 1949: Базерткейт — поезія
 1958: Najn dercejlungen — проза
 1962: Fun jener Zajt Lid — Поезія
 1966: Shirim w'adome — поезія, перекладена на іврит Шимшоном Мельцером
 1968: Веселе сусло Di gnod — поезія
 1972: Ojf der szarf Весело провести час — поезія
 1977: Farbitene wor — поезія
 1982: Покоління — вибрані вірші, під редакцією Сеймура Мейна
 1986: Паперові троянди — поезія, паралельний переклад на англійську мову

Список літератури

Посилання 

 " Корн, Рейчел Херінг  ", у єврейській віртуальній бібліотеці. Джерело: Енциклопедія юдаїки . 2-е вид. The Gale Group, 2008
 " Rokhl Häring Korn  в архіві єврейських жінок.

Письменники мовою їдиш
Польські євреї
Померли 1982
Народились 1898
Єврейські поети
Польські емігранти до Канади